gmina Sobótka – gmina miejsko-wiejska, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie

dawne gminy:
 gmina Sobótka  – dawna gmina wiejska, powiat łęczycki, woj. łódzkie
 gmina Sobótka  – dawna gmina wiejska, powiat ostrowski, woj. poznańskie

Zobacz też: gmina Sobota.